Geestemünde bezeichnet

 einen Stadtteil im Stadtbezirk Süd der Stadtgemeinde Bremerhaven, siehe Geestemünde
 einen ehemaligen Landkreis in der preußischen Provinz Hannover, siehe Landkreis Geestemünde
 ein Fahrgastschiff der Weserfähre GmbH, siehe Geestemünde (Schiff)